Лиония () — род североамериканских и восточноазиатских кустарников семейства . Насчитывается 35 видов.

Название 
Своё научное название род получил в честь шотландского садовника Джона Лиона (, 1765—1814), работавшего в американских штатах Пенсильвания и Теннесси.

В синонимику рода входят следующие названия:

Распространение 
Растения этого рода распространены в Восточной Азии, а также на востоке США и на Карибских островах. Некоторые виды могут расти на сильно заболоченной почве. Растения похожи на представителей рода .

Биологическое описание 
Листопадные или вечнозелёные кустарники, иногда небольшие деревья. Листья обычно остроконечные, на их нижней стороне нередко присутствуют чешуйки или крапинки. Соцветия поникающие, образуются в пазухах листьев; цветки цилиндрические или колокольчатые, с белыми или кремовыми венчиками. Время цветения — весна.

Культивирование 
Некоторые виды лионии культивируются как садовые растения, их ценят за достаточно красивые соцветия весной и интенсивно-красную окраску листвы осенью. Наиболее известный в культуре вид — .

Почва для выращивания лионий, как и для большинства других вересковых, должна быть кислой. Желательно, чтобы почва была также хорошо дренированной и достаточно питательной. Лучше всего лионии растут в полутени. Морозостойкость растений сильно зависит от вида. Размножение — семенами, черенками, отводками.

Классификация

Виды 
По информации базы данных The Plant List, род включает 40 видов:

Примечания

Литература 
 

Вересковые
Флора Восточной Азии
Флора Северной Америки
Таксоны растений, названные в честь людей